Shelton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shelton Township (Missouri)
 Shelton Township (Nebraska)